Кубок Европы по пляжному футболу 1998 — первый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл с 1 сентября по 6 сентября 1998 года в Сиракузе. В турнире приняли участие семь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники

Результаты

Группа А

Группа B

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Призовые места

Ссылки 
 RSSSF Архив

1998
Международные спортивные соревнования в Италии
Спортивные соревнования на Сицилии
Сиракуза
Спорт в Италии в 1998 году
Сентябрь 1998 года